In These Silent Days — седьмой студийный альбом американской фолк-рок и кантри-певицы Брэнди М. Карлайл, вышедший 1 октября 2021 года на лейблах Low Country Sound / Elektra. Продюсерами были Дэйв Кобб и Шутер Дженнингс.

Об альбоме 
Карлайл написала песни для своего седьмого студийного альбома во время карантина в первые дни пандемии COVID-19. Она написала «Throwing Good After Bad» раньше всех остальных треков. Песню «You and Me on the Rock» она написала для своего супруга. Альбом был спродюсирован Дэйвом Коббом и Шутером Дженнингсом (сыном кантри-музыкантов Уэйлона Дженнингса и Джесси Колтер) и был записан в RCA Studio A осенью 2020 года.

Карлайл впервые представила лид-сингл «Right on Time» 21 июля 2021 года на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, исполнение было приурочено к выпуску музыкального клипа. Она также исполнила лид-сингл 5 октября 2021 года в программе The Howard Stern Show.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic(Стивен Томас Эрлевин написал, что «Что отличает In These Silent Days от остальных альбомов Карлайл, так это тонкое чувство мастерства, эстетика и то, что альбом такой же спокойный и крепкий, как любимые пластинки 70-х»), American Songwriter (Ли Циммерман назвал альбом «венцом, которому суждено считаться высшей точкой в неуклонно расширяющейся карьере Карлайл»), Entertainment Weekly (Марк Хирч заявил, что «записав семь альбомов, Карлайл уже давно доказала, что просто неспособна делать плохие записи»), Paste.

Итоговые списки

Награды и номинации на «Грэмми»

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Brandi Carlile — Broken Horses (Official Audio)
 Brandi Carlile — When You’re Wrong (Official Audio)
 Brandi Carlile — You and Me On The Rock (Official Audio)
 Обзор альбома

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Коббом